Панаскертели — феодальный род из Южной Грузии.

Издавна встречается в древних грузинских источниках. С XII в. владели замком Панаскерти на берегу реки Бана-Панаскерти, в области Тао. По сведениям Иоанэ Батонишвили и историка царицы Тамар, она пожаловала замок в награду за воинскую доблесть воеводе Захарию Аспанидзе, от которого, пошел род эриставов Тао — Панаскертели. От жившего в XV в. Зазы сына Цици Панаскертели происходят князья Цицишвили.

Известные представили рода 
 Така Панаскертели, жил на рубеже 13-14 вв. был женат на Джигде-ханум, дочери царя Грузии Деметре II Самопожертвователя (1270—1289).
 Сити-хатун, была супругой царя Грузии Вахтанга IV (1442—1446)